Finalen av Copa Libertadores 2006 spelades för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan de brasilianska lagen São Paulo och Internacional, där Internacional tog sin första titel efter att ha vunnit med totalt 4-3.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 2006 på rsssf.com

Sport i Brasilien
2005 i Brasilien
São Paulo FC
Fotbollsåret 2006